Palmira kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Palmira,

Kuba 

 Municipio de Palmira – en kommun
 Palmira, Kuba – ort, Provincia de Cienfuegos,

Mexiko 

 Palmira, Zacatecas, Fresnillo, 
 Palmira, Mariano Escobedo, 
 Palmira, Medellín,